Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Kobiet 2017 – dziewiąte mistrzostwa Oceanii w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Oceania Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się wraz z turniejem męskim w dniach 10–11 listopada 2017 roku w Suvie. Zawody służyły także jako kwalifikacja do innych turniejów, w tym do Pucharu Świata 2018.

W pierwszym dniu niepokonane były reprezentacje Nowej Zelandii i Australii. Część spotkań drugiego dnia zawodów została odwołana z powodu burz i ulewnego deszczu, a w finale z udziałem faworytek nieznacznie lepsze okazały się Nowozelandki. Zespół Papui-Nowej Gwinei zyskał natomiast awans na Puchar Świata 2018, do Australia Women’s Sevens 2018 oraz turnieju kwalifikacyjnego do kolejnego sezonu WSS. Najwięcej przyłożeń zdobyła przedstawicielka triumfatorek Portia Woodman, w klasyfikacji punktowej zwyciężyła natomiast reprezentantka Papui-Nowej Gwinei Beniamina Koiatu.

Informacje ogólne 
W połowie września 2017 roku ogłoszono, że Fidżi będzie gościć mistrzostwa Oceanii przez kolejne trzy lata.

W rozegranym na ANZ Stadium w Suvie turnieju wzięło udział osiem reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym w ramach dwóch czterozespołowych grup, po czym po dwie czołowe z każdej z nich awansowały do półfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Plate. Stawką mistrzostw prócz medali był również awans na Puchar Świata 2018, a także prawo udziału w australijskim turnieju sezonu 2017/2018 World Rugby Women’s Sevens Series oraz jedno miejsce w kwalifikacjach do sezonu 2018/2019 dla najlepszej – nie licząc mających status core team Nowej Zelandii, Australii i Fidżi – drużyny tych zawodów.

Zawody były transmitowane w Internecie. Najtańsze jednodniowe wejściówki kosztowały 10, a dwudniowe 15 F$. Ekonomiczny wpływ przyjazdu dziewiętnastu zagranicznych zespołów szacowany był na 1,5 miliona F$.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2017 w rugby union
2017 w Oceanii
Rugby union na Fidżi
Sport w Suvie
Fidżi w XXI wieku